

Мерфрісборо — місто, штат Арканзас
 Мерфрісборо — місто, штат Північна Кароліна
 Мерфрісборо — місто, штат Теннессі